Мария, герцогиня Глостерская и Эдинбургская (урожд. Мария Уолпол; ) — графиня Уолдгрейв в 1759—1766 годах в браке с Джеймсом Уолдгрейвом, 2-м графом Уолдгрейв; герцогиня Глостерская и Эдинбургская с 1766 года в браке с Уильямом Генри, герцогом Глостерским и Эдинбургским.

Биография 
Дочь  и . Её дед Роберт Уолпол считается первым премьер-министром Великобритании. Она выросла в Фрогмор-хаус в Виндзоре, но её родители не были женаты, и факт её незаконного рождения мешал Марии занять соответствующее положение в обществе, несмотря на семейные связи.

Графиня Уолдгрейв 
15 мая 1759 года Мария вышла замуж за  (1715—1763). У них было трое детей:
 леди  (1760—1816), вышла замуж за своего двоюродного брата со стороны отца ; пятеро детей.
 леди  (1761—1808), вышла замуж за будущего 4-го графа Графтон; десять детей.
 леди Энн Уолдгрейв (1762—1801), вышла замуж за лорда , сына 1-го маркиза Хертфорда; семеро детей. Их правнуком был Чарльз Спенсер, 6-й граф Спенсер, который в свою очередь был прадедом Дианы, принцессы Уэльской.

Граф Уолдгрейв скончался 28 апреля 1763 года. Есть портрет Марии, написанный сэром Джошуа Рейнольдсом в 1764—1765, вскоре после того, как она овдовела; он выставлен в Публичной художественной галерее Данидина. В 1780 году Мария поручила ему нарисовать «Леди Уолдгрейв», групповой портрет трёх её дочерей от графа.

Герцогиня Глостерская 
6 сентября 1766 года Мария вышла замуж за принца Уильяма Генри, герцога Глостерского и Эдинбургского, в своём доме на Пэлл-Мэлл в Лондоне. Герцог был братом короля Георга III. Брак был заключён в тайне, поскольку британская королевская семья не одобрила бы брак между принцем и вдовой не королевской крови, к тому же незаконнорождённой. Они жили на Сент-Леонард-Хилле в Клюэре, недалеко от Виндзора. У них было трое детей:
 принцесса София Глостерская (1773—1844)
 принцесса  (1774—1775), умерла в возрасте девяти месяцев после прививки от оспы.
 принц Уильям Фредерик, герцог Глостерский и Эдинбургский (1776—1834)

Женитьба другого брата принца, герцога Камберлендского, на простолюдинке, привела к принятию Акта о королевских браках 1772 года, который требовал, чтобы все потомки Георга II добивались одобрения суверена до вступления в брак. Только в сентябре 1772 года, через пять месяцев после принятия Акта, король узнал о браке принца Уильяма с Марией. Поскольку положения Акта не могли применяться задним числом, брак Марии и герцога считался действительным. Однако гнев короля не позволил супругам появляться при дворе.

Галерея

Титулы и обращения 
 10 июля 1736 — 15 мая 1759: Мария Уолпол
 15 мая 1759 — 28 апреля 1763: Достопочтенная графиня Уолдгрейв
 28 апреля 1763 — 6 сентября 1766: Достопочтенная вдовствующая графиня Уолдгрейв
 6 сентября 1766 — 25 августа 1805. Её Королевское Высочество герцогиня Глостерская и Эдинбургская
 25 августа 1805 — 22 августа 1807: Её Королевское Высочество вдовствующая герцогиня Глостерская и Эдинбургская

Примечания 

Графини Великобритании